Jakten kan syfta på:

 Jakten (1959) – en norsk film från 1959
 Jakten (1965) – en svensk film från 1965
 Jakten (1985) – en amerikansk TV-film från 1985, originaltitel Chase
 Jakten (1996) – en amerikansk film från 1996, originaltitel Fled
Jakten (2011) – en svensk deckare från 2011.
 Jakten (2012) – en dansk-svensk film från 2012
 Jakten (2013) – en svensk film från 2013